Влади́мир Романо́вский:
 Романовский, Владимир Вацлавович (1957—2013) — советский спортсмен (гребля на байдарках).
 Романовский, Владимир Захарович (1896—1967) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Романовский, Владимир Иосифович (1940—2001) — советский и российский актёр театра и кино.
 Романовский-Красинский, Владимир Андреевич (1902—1974) — внебрачный сын балерины Матильды Кшесинской.